Лизуно́в — русская фамилия.

Известные носители 
 

 Лизунов, Вениамин Павлович (Арканов; 1905—1973) — советский оперный певец и педагог, народный артист РСФСР.
 Лизунов, Иван Михайлович (1923—1975) — Герой Социалистического Труда.
 Лизунов, Леонид Иванович (1920—1987) — Герой Советского Союза.
 Лизунов, Павел Владимирович (род. 1960) — российский историк.
 Лизунов, Сергей Николаевич (1955—2003) — советский гребец-байдарочник.

См. также 
 Лизунова Рудня
 Лизуновка
 Лизиновка
 Лизуново
 Лизуновы